Václav Bárta může být:

 Václav Bárta starší (* 28. září 1937 v Hromnicích u Plzně) – český textař a režisér, otec Václava „Noida“ Bárty
 Václav „Noid“ Bárta (* 27. října 1980) – český skladatel, textař a herec
 Václav Bárta (1835–1897) –  český regenschori
 Václav Bárta – český sklář